Die Scottish Football League Division One wurde 1967/68 zum 68. Mal ausgetragen. Es war zudem die 71. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 9. September 1967 und endete am 30. April 1968. In der Saison 1967/68 traten 18 Vereine in insgesamt 34 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewann zum insgesamt 23. Mal in der Vereinsgeschichte Celtic Glasgow. Die Bhoys qualifizierten sich als Meister für die folgende Europapokal der Landesmeister Saison-1968/69. Der Vizemeister, sowie der Dritt-, Fünft- und Sechstplatzierte, die Glasgow Rangers, Hibernian Edinburgh, FC Aberdeen und Morton qualifizierten sich für den Messestädte-Pokal. Als Pokalsieger qualifizierte sich Dunfermline Athletic für den Europapokal der Pokalsieger. Der FC Motherwell und Stirling Albion stiegen in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 32 Treffern Bobby Lennox von Celtic Glasgow.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Dundee United
 New Firm
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1967/68 bei statto.com
 Scottish Division One 1967/68 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1967/68
1967 68